Lot lub LOT – przedsiębiorstwo transportu lotniczego
 Lot – bratanek Abrahama, „sprawiedliwy” w Sodomie
 Lot – rzeka we Francji
 Lot – francuski departament
 Lot – amerykański dramat filmowy z 2012 r. w reżyserii Roberta Zemeckisa z Denzelem Washingtonem w roli głównej
 lot w ekonomii
 lot (ruch)
 „Lot Polski”, „Lot” – czasopismo lotnicze (1921–1936)